Индивидуальный идентификационный номер () — уникальный номер, состоящий из 12 цифр, присваивающийся физическому лицу Республики Казахстан один раз и пожизненно.
В Казахстане с 1 января 2013 года заменил РНН и СИК. Находится на лицевой и оборотной стороне Удостоверения личности гражданина Казахстана нового образца (с 1 декабря 2014). На лицевой стороне нижнем левом углу, на оборотной стороне в конце первой строки машиночитаемой части удостоверения.

Алгоритм генерации ИИН 
ИИН генерируется на основе даты рождения, но в некоторых случаяx не включает в себя дату рождения и поэтому этот параметр не может быть использован для расшифровки. При создании программного кода  ИИН должен рассматриваться  как целое число без разбивки на отдельные составляющие.  Постановлением Правительства РК от 26.08.2013 года № 853 были внесены изменения в части исключения привязки цифровых данных ИИН к персональным данным граждан 

При генерации ИИН могут использоватся следующие цифры, но в некоторых случаях данные несовпадают:

 первые 6 разрядов — дата рождения в формате ггммдд.
 7 разряд век рождения и пол:
 0 - для иностранных граждан
 1 - для мужчин, родившихся в XIX веке
 2 - для женщин, родившихся в XIX веке
 3 - для мужчин, родившихся в XX веке
 4 - для женщин, родившихся в XX веке
 5 - для мужчин, родившихся в XXI веке
 6 - для женщин, родившихся в XXI веке
 8-11 разряды — заполняет орган Юстиции. Включает в себя порядковый номер регистрации в системе.
 12 разряд — контрольная цифра, при расчете которой используется следующий алгоритм:

 

здесь n1-n12 - разряды ИИН

Функция mod 11 - возвращает остаток при делении на число 11.

Если полученное число равно 10, то расчёт контрольного разряда производится с другой последовательностью весов:

 

Если полученное число равно 10, то данный ИИН не используется.
Если полученное число имеет значение от 0 до 9, то данное число берётся в качестве контрольного разряда.
Номер ИИН можно отличить от номера БИН по пятой цифре: у ИИН это 0, 1, 2 или 3; а у БИН это 4, 5 или 6.

Если при  первом получении ИИН произошел сбой в системе или была неверно указана дата рождения, половой принадлежности или в веке были опечатки, цифры ИИН могут не совпадать с реальными данными. По этой причине расшифровка ИИН, хотя и несёт информационную составляющую, не может быть использованная для его валидации. Алгоритм генерирования ИИН имеет чисто техническое значение и после генерации единственно важным является уникальность кода.  Несоответствие ИИН дате рождения не является ошибкой и основанием государственным органам, другим учреждениям и организациям для отказа в оказании услуг.

 Отказ в предоставления услуг из-за несовпадения ИИН дате рождения или пола, также как отказ в исправлении програмной ошибки при автоматической обработке ИИН, может повлечь юридические последствия для должностных лиц и компаний.

См. также 
 Бизнес-идентификационный номер

Примечания

Ссылки 

 Закон Республики Казахстан "О национальных реестрах идентификационных номеров".
 Индивидуальный идентификационный номер (ИИН). Электронное правительство Республики Казахстан.
 Александр Трухачёв. Меньше чем через полтора месяца в РК вводится индивидуальный идентификационный номер. Телеканал «КТК». 18.11.2011.
 Нас закодируют. И станет проще жить. «Казахстанская правда», 12 июня 2007.
 Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) казахстанцев. Новости Усть-Каменогорска. Восточный Казахстан. 20 ноября 2011.
 Тамара ВААЛЬ. С нового года в Казахстане отменят регистрационный номер налогоплательщика и социальный индивидуальный код. ЛИТЕР. 14.12.2011.

Налогообложение в Казахстане
Ведомственные коды и классификаторы Казахстана
Уникальные идентификаторы